Buonaccorsi ist der Familienname folgender Personen:

 Biagio Buonaccorsi, Amtsträger der Republik Florenz und Freund von Niccolò Machiavelli
 Filippo Buonaccorsi (1437–1497), polnisch-italienischer Humanist und Staatsmann
 Pietro Buonaccorsi (1501–1547), italienischer Maler, siehe Perino del Vaga